E12 může označovat:

 řada E12 – předdefinované ustálené řady čísel používaných např. pro hodnoty elektrotechnických součástek, zvl. rezistorů a kondenzátorů, s významem pro třídu přesnosti v metrologii
 mezinárodní silnice E12 – evropská mezinárodní silnice vedoucí z Norska přes Švédsko do Finska
 Edisonův závit – jedna z možných velikostí edisonova závitu
 BMW řady 5 – zde E12
 HMS E12 – britská ponorka z první sv. války
 kódové označení pro Microsoft Exchange Server 2007
 ladění E-12 nebo ladění 12edo – z anglického equal 12 (stejných 12), označení pro tzv. rovnoměrně temperované ladění, kde je oktáva frekvenčně rovnoměrně rozdělena na 12 půltónů